Аббревиатура БКК может означать:
 Большой круг кровообращения
 Блокаторы кальциевых каналов
 Булочно-кондитерский комбинат
 Банковский консультативный комитет
 Большое Казанское кольцо
 Белорусская калийная компания
 Большой каньон Крыма